Одино́кий — фамилия или псевдоним:

 Одинокий, Юрий Дмитриевич (род. 1965) — украинский театральный режиссёр и актёр.
 Одинокий — псевдоним поэта Александра Ивановича Тинякова (1886—1934).
 А. Одинокий — псевдоним писателя и поэта Алексея Капитоновича Гастева (1882—1939).
 Одинокий, Василий — псевдоним поэта Владимира Борисовича Лехно.
 Дий Одинокий — псевдоним театрального критика Никандра Васильевича Туркина (1863—1919)
 Одинокий, Михаил — псевдоним писателя и поэта Михаила Васильевича Борисоглебского (1896—1942).

Топоним 
 Одинокий — заброшенный посёлок в Ягоднинском районе Магаданской области России.

Примечания